

Toponyme 

 Fayet, commune française de l'Aisne ;
 Fayet, commune française de l'Aveyron ;
 Fayet-le-Château, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Fayet-Ronaye, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Le Fayet, section de la commune française de Saint-Gervais-les-Bains.

Patronyme 

 André Jean Simon Nougarède de Fayet (1765-1845), homme politique français ;
 Auguste Nougarède de Fayet (1811-1853), fils de Jean-Jacques Fayet, écrivain et homme politique français ;
 Bénédicte Fayet (1955-), écrivaine française ;
 Claude Fayet (1895-1986), romancière française ;
 Gabriel Fayet (1832-1899), peintre français, père de Gustave Fayet ;
 Gustave Fayet (1865-1925), peintre et collectionneur d'art français ;
 Gaston Fayet (1874-1967), astronome français, directeur de l'observatoire de Nice ;
 Jean-Jacques Fayet, (1786-1849), ecclésiastique et homme politique français ;
 Pierre Fayet (1887-1977), syndicaliste et homme politique français ;
 Pierre Fayet (1949-), physicien théoricien français ;
 Valérie Fayet, cheffe d’orchestre française ;
 Véronique Fayet (1953-), personnalité politique française et présidente du Secours catholique-Caritas France

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France